Il campionato mondiale di snooker 2005 è stato disputato dal 16 aprile al 2 maggio 2005 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Il campione in carica Ronnie O'Sullivan è stato sconfitto 11-3 da Peter Ebdon nei quarti di finale. La lentezza del gioco di Ebdon ha provocato la perdita di concentrazione di O'Sullivan, al punto che ha recuperato da 2-8 fino a vincere per 13-11. Ad un certo punto dell'incontro Ebdon ha impiegato 5 minuti e mezzo per realizzare un break 12, circa 10 secondi di meno di quanto "The Rocket" O'Sullivan avesse impiegato per realizzare un maximum break (147) nel 1997.

L'inglese Shaun Murphy ha vinto il suo primo titolo battendo in finale il gallese Matthew Stevens per 18-16.

All'inizio del torneo Murphy, proveniente dalle qualificazioni, era dato vincente 150 a 1 e a 22 anni è stato il secondo vincitore più giovane dopo Stephen Hendry (21) nel 1990.

Montepremi

 Vincitore: £ 250.000
 Finalista: £ 125.000
 Semifinalisti: £ 51.000
 Quarti di finale: £ 26.000
 Ottavi di finale: £ 15.850
 Sedicesimi di finale: £ 12.000

Break più alto: £ 14.000
Maximum break: £ 147.000
Montepremi totale: £ 1.121.800

Tabellone finale

Note 

2005
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 2005